Příjmení Portman nebo Portmann nosí více různých osobností:

 Adolf Portmann (1897–1982) – švýcarský zoolog, filosof a antropolog
 Adrian Portmann viz Adrian von Arburg (* 1974) – švýcarský historik
 John Portman – architekt
 Josef Portman (1883–1968) –český tiskař, vydavatel bibliofilií
 Natalie Portmanová (* 1981) – izraelsko-americká herečka
 Rachel Portman (* 1960) – americká hudební skladatelka